Heresia
O Herege — romance do inglês Bernard Cornwell, último da trilogia “A Busca do Graal”
Exorcist II: The Heretic — filme estadunidense de 1977 de John Boorman; intutulado “Exorcista II - O Herege” no Brasil

Desambiguações de artes